

Персоналії 
 Йоганн Кеплер (1571—1630) — німецький філософ, математик, астроном, астролог і оптик
 Кеплер Лаверан Ліма Феррейра (1983), відоміший за прізвиськом Пепе — португальський футболіст бразильського походження, півзахисник, захисник клубу «Реал Мадрид».

Інші значення 
 Кеплер (орбітальний телескоп)
 Кеплер (марсіанський кратер)

Див. також 
 Закони Кеплера — три емпіричні залежності, що описують рух планет навколо Сонця.